Горяинов — фамилия. Происходит от прозвищного имени Горяин, предположительно обозначающего жителя гор, горца. Согласно другой версии, так называли горемыку, человека, пережившего много бед, лишений в своей жизни, либо бедняка.

Известные носители 
 Горяиновы — семнадцать дворянских родов различного происхождения. 

 Горяинов, Александр Сергеевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Горяинов, Алексей Михайлович (1859―1919) ― русский металлург.
 Горяинов, Алексей Семёнович (род. 1934) — советский военачальник, заместитель Главнокомандующего ВВС СССР по ВУЗам, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации.
 Горяинов, Дмитрий Васильевич (1914—1991) — советский легкоатлет.
 Горяинов, Константин Константинович (1938—2020) — советский и российский криминолог, доктор юридических наук (1991), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Горяинов, Матвей Захарович (Горяйнов; настоящее имя — Сухер Срулевич Герценштейн) — российский оперный певец, бас, режиссёр и антрепренёр.
 Горяинов, Сергей Алексеевич (1797—1860) — действительный статский советник, камергер.
 Горяинов, Сергей Михайлович (1849 — 1918) — сенатор в 1916-1917 годах.
 Горяинов, Юрий Михайлович (1866 ― 1923) ― русский металлург.

См. также 
 Горяйнов
 Горин-Горяйнов
 Горяиновы — дворянские роды

Примечания

Литература